Верховный Совет УССР 7-го созыва:
 Начало полномочий: 12 марта 1967 года.
 Окончание полномочий: 14 июля 1971 года.
 Состав: 469 депутатов (/ — 10 депутатов).
 Сессии: 8 (Киев).

Источники 
 Список депутатов Украинской ССР 7 созыва на 01.10.1968, 20.07.1969, 01.09.1970. ЦГАВОВУ Украины: фонд № 1, описание № 31, единица хранения № 250, на 252 листах.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991: Высшие органы государственной власти Украинской ССР.

См. также 
 :Категория:Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва

7 созыв